Змагання з боксу в чоловічій категорії 49 кг на Європейських іграх 2015 у Баку відбулися з 19 по 25 червня у Бакинській кришталевій залі. Участь взяли 11 спортсменів з 11 країн.

Результати

Посилання
 Результати поєдинків на amateur-boxing.strefa 
Чоловіки 49